

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 7 podstawowych
 Nowinka – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Nowinka
 Nowinka – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w |gminie Nowinka
 Nowinka – część wsi Ogrodniki w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew
 Nowinka – część wsi Mikłaszewo w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka
 Nowinka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka
 Nowinka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Korycin
 Nowinka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sidra
 Nowinka – kolonia kolonii Miejskie Nowiny w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka
 Nowinka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Szudziałowo
 Nowinka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Tolkmicko

Miejscowości na Białorusi 
 Nowinka – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Mosty, nad Niemnem
 Nowinka – dawna leśniczówka w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze
Nowinka – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Krypule.
Nowinka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory.
Nowinka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
Nowinka – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.
Nowinka – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.
Nowinka – dawna leśniczówka w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim.

Miejscowości na Litwie 
 Nowinka – wieś w rejonie kalwaryjskim na Litwie

Inne 
 Nowinka – potok w Masywie Śnieżnika, prawy dopływ Goworówki
 Nowinka – gmina w Polsce